Il doppio del torneo di tennis Surbiton Trophy 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori André Sá e Jim Thomas che hanno battuto in finale David Adams e Joshua Eagle 7-5, 2-6, 6-3.

Teste di serie 

 David Adams /  Joshua Eagle (finale)
 Andrew Florent /  Andrew Kratzmann (quarti di finale)

 Chris Haggard /  Stephen Huss (primo turno)
 André Sá /  Jim Thomas (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Surbiton Trophy 2002